Kantonsgericht steht für:

 das Gericht erster Instanz in einzelnen Kantonen,  siehe Bezirksgericht (Schweiz)
 das Gericht zweiter Instanz in einzelnen Kantonen, siehe Obergericht (Schweiz)